Das Adjektiv essenziell (oder essentiell) (über französisch essentiel von mittellateinisch essentialis‚ wesentlich, hauptsächlich‘) steht für:
 Eigenschaft eines das innere Wesen einer Sache bestimmenden Merkmals; siehe Wesen (Philosophie)
 Eigenschaft eines lebensnotwendigen Stoffes, den der Körper nicht selbst synthetisieren kann; siehe Essentieller Stoff 

Siehe auch:

 Essenz